Forster kan syfta på

 Forster (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Forster (auktor) – en auktorsförkortning samt personer som har förkortningen

Geografi

Australien 

 Forster (ort), New South Wales, Great Lakes, 
 Forster (flygplats), New South Wales, Great Lakes, 

Robotskapade Australienförgreningar